Дивізіон 2: 1926–27 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час неофіційно другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 50 клубів, розділені на п'ять груп. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ, ІК «Сіті» (Ескільстуна), «Юргорден» ІФ (Стокгольм), Скара ІФ і «Статтена» ІФ (Гельсінгборг).

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Юргорден» ІФ (Стокгольм) і «Статтена» ІФ (Гельсінгборг).

Турнірні таблиці

Верхньошведська серія 1926–27 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|-
|1||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|14||11||1||2||70||23||+47||23
|-
|2||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|14||10||1||3||50||21||+29||21
|-
|3||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|14||7||3||4||32||34||-2||17
|-
|4||style="text-align: left;"|«Брюнес» ІФ (Євле)
|14||6||3||5||39||34||+5||15
|-
|5||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|14||5||1||8||34||52||-18||11
|-
|6||style="text-align: left;"| «Кварнсведенс» ГІФ (Бурленге)
|14||4||2||8||22||42||-20||10
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|Скутшер ІФ
|14||3||2||9||28||44||-16||8
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|ІК «Сіріус» (Уппсала)
|14||2||3||9||33||58||-25||7
|}
Команди цієї серії не допускалися до Аллсвенскан як з географічних, так і з економічних мотивів.

Середньошведська серія 1926–27 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|22||16||1||5||84||33||+51||33
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|22||12||5||5||57||36||+21||29
|-
|3||style="text-align: left;"|Вестерос ІК
|22||11||5||6||54||41||+13||27
|-
|4||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|22||10||5||7||44||38||+6||25
|-
|5||style="text-align: left;"|Чепінг ІС
|22||9||5||8||51||42||+9||23
|-
|6||style="text-align: left;"|Еребру СК
|22||9||4||9||40||53||-13||22
|-
|7||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|22||8||5||9||45||56||-11||21
|-
|8||style="text-align: left;"|Катрінегольмс СК
|22||7||5||10||37||53||-16||19
|-
|9||style="text-align: left;"|ІФК Арбуга
|22||7||5||10||34||53||-19||19
|-
|10||style="text-align: left;"|Катрінегольмс АІК
|22||7||3||12||50||55||-5||17
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|Вестерос СК
|22||5||6||11||39||49||-10||16
|- style="background: #deb0b0"
|12||style="text-align: left;"|Кольбекс АІФ
|22||5||3||14||41||64||-23||13
|}

Східношведська серія 1926–27 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||17||0||1||60||9||+51||34
|-
|2||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||12||1||5||41||24||+17||25
|-
|3||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||11||1||6||45||25||+20||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||9||2||7||37||36||+1||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Стокгольм
|18||9||2||7||45||46||-1||20
|-
|6||style="text-align: left;"| «Гувудста» ІС (Стокгольм)
|18||8||3||7||30||29||+1||19
|-
|7||style="text-align: left;"| ІФ «Ліннея» (Стокгольм)
|18||6||1||11||38||53||-15||13
|-
|8||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||5||3||10||25||37||-12||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| «Марієбергс» ІК (Стокгольм)
|18||5||1||12||33||58||-25||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Стокгольм БК
|18||1||0||17||19||56||-37||2
|}

Західношведська серія 1926–27 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Скара ІФ
|18||13||3||2||53||24||+29||29
|-
|2||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||10||3||5||64||37||+27||23
|-
|3||style="text-align: left;"| «Майорнас» ІК (Гетеборг)
|18||10||3||5||48||34||+14||23
|-
|4||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|18||8||5||5||41||33||+8||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||8||4||6||51||34||+17||20
|-
|6||style="text-align: left;"|Уддевалла ІС
|18||6||5||7||37||41||-4||17
|-
|7||style="text-align: left;"| ІФ «Геймер» (Лідчепінг)
|18||7||1||10||43||53||-10||15
|-
|8||style="text-align: left;"|ФК Тролльгеттан
|18||5||3||10||33||48||-15||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Венерсборгс ІФ
|18||4||2||12||34||67||-33||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| ІК «Імер» (Бурос)
|18||3||3||12||36||66||-30||9
|}

Південношведська серія 1926–27 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
|18||10||4||4||41||24||+17||24
|-
|2||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||9||5||4||37||22||+15||23
|-
|3||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||11||1||6||42||25||+17||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||9||2||7||38||41||-3||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||8||3||7||36||34||+2||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
|18||7||4||7||30||31||-1||18
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
|18||6||4||8||28||31||-3||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Варбергс ГІФ
|18||5||3||10||28||40||-12||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Енгельгольмс ІФ
|18||3||7||8||19||36||-17||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Лундс БК
|18||4||3||11||16||31||-15||11
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Сіті» (Ескільстуна)- «Юргорден» ІФ (Стокгольм) 1-2, 0-1
 «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)- Скара ІФ 2-1, 2-2

«Юргорден» ІФ (Стокгольм) і «Статтена» ІФ (Гельсінгборг) підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1926 у Швеції
1927 у Швеції